Гран-при Бахрейна 2012 года (официально 2012 Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix) — автогонка, этап чемпионата мира «Формулы-1», который прошёл с 20 по 22 апреля 2012 года на Международном автодроме Бахрейна.

Победителем Гран-при Бахрейна 2012 года стал гонщик команды Red Bull Racing Себастьян Феттель. Эта победа оказалась для Феттеля тройной: старт с поул-позиции (ставшей первой поул-позицией Феттеля, завоёванной им в сезоне 2012 года), лучшее время прохождения круга (так называемый быстрый круг) — 1:36,379 (42-й круг, 202,151 км/ч), и, собственно, сама победа на этом Гран-при.

Предыдущий Гран-при Бахрейна «Формулы-1» состоялся 14 марта 2010 года на этой же трассе.

В 2011 году Гран-при Бахрейна было отменено FIA из-за народных волнений.

Квалификация 

  — Мальдонадо потеряет пять мест из-за преждевременной замены коробки передач
  — Михаэль Шумахер потеряет пять мест из-за преждевременной замены коробки передач

Гонка 

|-
! colspan=12|Ссылка
|}
  — Гонщик не финишировал, но классифицирован

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: В обе таблицы включены только 5 позиций.

Примечания

Ссылки 
 
 

 Диаграмма гонки
 График покруговки
 Сравнение гонщиков (время на круге, отрывы, пит-стопы, составы резины)
 Статистика обгонов

Гран-при Бахрейна
Спорт в Бахрейне в 2012 году
Формула-1 в сезоне 2012
Апрель 2012 года
2012 год в Бахрейне